Gminy w USA:
 Sanilac (ang. Sanilac Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sanilac (ang. Sanilac County) – w stanie Michigan